Постоя́нная Сте́фана — Бо́льцмана (также постоянная Стефана), физическая постоянная, являющаяся коэффициентом пропорциональности в законе Стефана — Больцмана: полная энергия, излучаемая единицей площади поверхности абсолютно чёрного тела за единицу времени, пропорциональна четвёртой степени термодинамической температуры. Обычно обозначается греческой буквой .

Значение постоянной Стефана — Больцмана, рекомендованное CODATA в 2014 году, в единицах Международной системы единиц (СИ) составляет
  Вт·м−2·К−4.
В единицах СГС:
  эрг·с−1·см−2·К−4.
Простое мнемоническое правило для запоминания приближённого значения постоянной Стефана — Больцмана в СИ: думать «5-6-7-8» и не забыть знак минус перед последней восьмёркой.

Значение постоянной Стефана — Больцмана может быть выведено из фундаментальных физических констант, а также определено экспериментально (подробнее см. закон Стефана — Больцмана). Она может быть определена через постоянную Больцмана следующим образом:
  Дж·с−1·м−2·К−4,
где:
  — постоянная Больцмана;
  — постоянная Планка;
  — приведённая постоянная Планка;
  — скорость света в вакууме.
Рекомендованное значение CODATA 2014 года рассчитывается из измеренного значения газовой постоянной:
 
где:
  — универсальная газовая постоянная;
  — число Авогадро;
  — постоянная Ридберга;
  — «относительная атомная масса» электрона;
  — молярная массовая постоянная (1 г/моль по определению);
  — постоянная тонкой структуры.

Связанная константа — постоянная излучения (или постоянная плотности излучения) , которая определяется по формуле
  эрг·см−3·К−4  Дж·м−3·К−4.

См. также 
 Абсолютно чёрное тело

Примечания 

Физические константы
Термодинамика
Стефана — Больцмана постоянная